Revolución puede referirse a:

 Revolución, en ciencias sociales, cambio o transformación radical y profundo.
 Sólido de revolución, en geometría, sólido obtenido al rotar una región del plano alrededor de una recta denominada «eje de revolución».
 Periodo de revolución, es el cambio de orientación de un cuerpo o un sistema de referencia de forma que una línea (llamada eje de rotación) o un punto permanece fijo.

Revoluciones sociales, políticas, agrícolas y técnicas

Revoluciones agrícolas 
 Revolución agrícola
 Revolución neolítica
 Revolución agrícola del islam medieval entre los siglos VIII y XIII.
 Revolución agrícola británica entre los siglos XVI y XVIII.
 Revolución verde, desde 1943 en adelante.

Revoluciones industriales y técnicas 
 Revolución Industrial (segunda mitad del siglo XVIII a principios del XIX) período de grandes transformaciones socioeconómicas y tecnológicas desde el Neolítico].
 Segunda revolución industrial
 Tercera revolución industrial
 Revolución científica
 Revolución informática

Revoluciones sociales y políticas 
 Revolución inglesa (1642-1689)
 Revolución estadounidense (1763-1781)
 Revolución de mayo de 1810 en Buenos Aires, origen de la Independencia de la Argentina.
 Revolución de mayo de 1811 en Paraguay, origen de la independencia de Paraguay.
 Revoluciones de 1820 en Europa
 Revolución de 1830 en Francia
 Revolución de 1868 en España o La Gloriosa, también conocida como La Septembrina, destronbamiento de la reina Isabel II.
 Revolución mexicana (1910-1917)
 Revolución del 5 de octubre de 1910 en Portugal
 Revolución rusa de 1905
 Revolución rusa de 1917
 Revolución de Febrero
 Revolución de Octubre, también conocida como Revolución bolchevique,
 Revolución de 1934 en España o huelga general revolucionaria en España de 1934
 Revolución cubana de 1933
 Revolución social española de 1936
 Revolución cubana de 1959
 Revolución Cultural china de 1966
 'Revolución del 1 de septiembre de 1969 en Libia
 Revolución de los Clavles en 1974 en Portugal
 Revoluciones de colores (2000-2010)
 Revolución de las Rosas de 2003 en Georía
 Revolución naranja en Ucrania (2004)
 Revolución de los Cedros de 2005 en Líbano
 Primavera Árabe
 Revolución tunecina de 2010-2011
 Revolución egipcia de 2011

Conceptos sobre revolución 
 Movimientos revolucionarios
 Ciclos revolucionarios
 Era de la revolución
 Revolución política.
 Revolución social.
 Revolución económica
 Revolución estructural
 Revoluciones proletarias
 Revoluciones burguesas
 Revoluciones liberales

Periódicos 
 Revolución, publicado en Los Ángeles (1907-1908)
 Revolución, publicado en Cuba en los años 1950.

Álbumes de música 
 Revolución (2009), de Regresión.
 Revolución (2008), de WarCry. 
 Revolución (1995), de Juana La Loca.
 Revolución (1985), de La Polla Records. 
 Revolución de amor (2002), de Maná.
 La revolución (2009), de Wisin & Yandel.

Canciones 

 Revolución (2006) de Amaral incluido en su trabajo Pájaros en la cabeza.

Películas 
 Revolución: El cruce de los Andes, película argentina de 2010.
 Revolution, película de 1985 dirigida por Hugh Hudson.